

Toponyme 

 Villa Ballester, une ville en Argentine.

Patronymes 

 Bernabe Ballester (1982-), footballeur espagnol ;
 Carme Ballester i Llasat (1900-1972), deuxième épouse du président de la Généralité de la Catalogne, Lluís Companys.
 Frédéric Ballester (1950-), artiste et commissaire d'expositions français
 Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999), écrivain espagnol ;
 José Luis Ballester (1968-), skipper espagnol ; 
 Manuel Ballester (1919-2005), chimiste catalan ;
 Marion Ballester, danseuse et chorégraphe française ;
 Pierre Ballester (1959-), journaliste sportif français ;
 Vicente Ballester (1980-), coureur cycliste espagnol.

Homonymie de patronyme